Toponímia:
 Les Roques Blanques, nucli de població de Sant Pol de Mar
 Roques Blanques (Bellver de Cerdanya), cim del municipi de Bellver de Cerdanya (Cerdanya).
 Roques Blanques (Colera), serra del municipi de Colera (Alt Empordà).
 Roques Blanques (Gósol), cim dels municipis de Gósol i Saldes (Berguedà).
 Roques Blanques (la Vall de Boí), cim del municipi de la Vall de Boí (Alta Ribagorça).
 Roques Blanques (Llimiana), cim del municipi de Llimiana (Pallars Jussà)
 Roques Blanques (Odèn), cim del municipi d'Odèn (Solsonès).
 Roques Blanques (Queralbs), cim del municipi de Queralbs (Ripollès).
 Roques Blanques (Rabós), muntanya de Rabós (Alt Empordà).
 Roques Blanques (Sant Celoni), muntanya de Sant Celoni (Vallès Occidental).
 Roques Blanques (Terrassa), muntanya de Terrassa (Vallès Occidental).
 Serra de Roques Blanques, serra entre els municipis del Papiol (Baix Llobregat) i Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
 Roques Blanques (Anoia), serra i espai natural de l'Anoia (el Bruc, els Hostalets de Pierola, Piera).
 Cementiri de Roques Blanques, al Papiol (Baix Llobregat).